José María Arguedas puede referirse a:

 José María Arguedas, escritor, poeta y antropólogo peruano.
 Distrito de José María Arguedas, distrito de Andahuaylas, Apurímac, Perú.
 Club José María Arguedas, club de fútbol de Andahuaylas, Apurímac, Perú.
 Universidad Nacional José María Arguedas, universidad pública de Andahuaylas, Perú.
 Premio de Narrativa José María Arguedas, premio honorífico de la Casa de las Américas.